Die 1. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 3. bis 8. Mai 1977 in Malmö, Schweden, statt. Die Endspiele wurden am 8. Mai 1977 ausgetragen. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Vorrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Anmerkungen

Weblinks 
 Herreneinzel - Badminton.de

1977 Damendoppel
Weltmeisterschaft 1977
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft 1977